Brooklyn Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brooklyn Township (Lee County, Illinois)
 Brooklyn Township (Schuyler County, Illinois)
 Brooklyn Township (North Dakota)
 Brooklyn Township (Pennsylvania)
 Brooklyn Township (South Dakota)